La Casa de Romay (Gallego: Casa do Romay) es una familia aristocrática española que desciende de la nobleza del siglo VIII de la Galicia anterior a la Reconquista, en el norte de España. Según algunos antiguos tratadistas desciende del Rey Alfonso I El Católico, a través de su nieto natural el Infante Román de Romae, conde de Monterroso y de Santa Marta de Ortigueira. Sus residencias principales fueron el Palacio de Cadro y el castillo de Sotomayor, ambos en Pontevedra, Galicia.

El actual titular es don Ricardo de Romay y Hernandez-Chazaro, XLIV conde de Monterroso, XLVII señor de Cadro y Monterroso, quien sucedió a la jefatura de la familia en el 2018.

Historia 

Los orígenes de la familia son demasiado remotos para tener registro, remontándose a la ocupación Romana en la zona, y por esta razón se le otorgó a sus miembros la distinción de hidalgos de Sangre,  con el título de don para miembros menores y la denominación Ilustrisimo Señor (hombre), abreviado Ilmo. Sr., o Ilustrisima Señora (mujer), abreviado Ilma. Sra., al igual que el prefijo honorífico de Excelentísimo Señor (hombre), abreviado Excmo. Sr. , o Excelentísima Señora (mujer), abreviado Excma Sra. para los jefes de las diferentes ramas familiares y sus consortes, según el título. La descendencia indisputable es la que viene de los registros y archivos en el siglo XIII con la construcción de la principal residencia de la familia, el Palacio de Cadro (Gallego: Pazo do Cadro), en Marín, Pontevedra, Galicia. Este es el pazo más antiguo de aquella región.

Descendencia 
                                                      

La Casa de Romay se distingue por sus múltiples alianzas con familias nobles, como los Sarmiento de Valladares, Suárez de Deza, Saavedra, Mendoza, Montenegro, Ulloa, Varela, Fernández de Córdoba, Duque de Estrada, Osorio de Moscoso, Fitzjames Stuart y Sotomayor, entre otras prominentes dinastías aristocráticas, de las cuales descienden los duques de Olivares, duques de Santangelo, duques de Medinanceli, duques de Béjar, duques de Atrisco, duques de Sessa, duques de Osuna y duques de Alba, por nombrar algunos.

Miembros prominentes de la familia Romay: 

 Don Jose Sarmiento Valladares Arines de Romay (1643-1708), Duque de Atrisco, virrey de Nueva España
 Don Teodosio de Romay, conde de Monterroso, señor de Cadro
 Doña Antonia de Romay-Sotomayor y Varela-Ulloa, condesa de Villanueva de San Bernardo
 descienden los marqueses de Castro Serna y condes de Adanero, y con el matrimonio entre la actual duquesa de Arcos (heredera del Ducado de Osuna) y el XI marqués de Castro, también los futuros duques de Osuna.
 Doña Josefa de Romay y de España, baronesa de Casa do Ria
 descienden los marqueses de San Martín de Hombreiro
 Don Benito Alonso Enríquez y Sarmiento de Valladares y Romay, IV marqués de Valladares, III vizconde de Meira (15.11.1700-18.7.1757)

 descienden los marqueses de Mos y de Valladares. 
 Doña Inés de Arines Troncoso y Romay, señora de Camos y de Casa de las Torres Blancas
 descienden los duques de Atrisco, marqueses de Valladares y Mos, vizcondes de Meira

Doña Juana de la Torre de Romay-Sotomayor, II marquesa de Bendaña

 descienden los marqueses de Bendaña

 Don Ramón Lorenzo Romay y Jiménez de Cisneros (1764-1849), Capitán General de la Armada Española y director general de la misma a mediados del siglo XIX.

 Don José Alfonso Correa Cortés de Mendoza Ozores de Sotomayor y Romay, II conde de Villanueva de San Bernardo, II vizconde del Pegullal, etc.
 Don Antonio Fernández de Córdoba y Romay, natural de Cádiz bautizado en 1745. Guardia Marina desde 1758.
 Doña Leonor Yáñez de Romay-Sotomayor, condesa de la Torre de Vilariño
Don José Manuel Romay y Beccaria, político español
 Don Tomas Romay y Chacon, catedrático, licenciado y doctor en medicina, médico de la Real Cámara y caballero comendador de Isabel la Católica (y nieto de los condes de Casa Bayona).
 Don Diego de Romay, arquitecto compostelano (1641-1694).
 Doña María del Carmen Romay Torrado Navia Enríquez, vizcondesa y señora de la Pedreira
 Don Enrique de Romay y Piña, XLII Conde de Monterroso, XLV Señor de Cadro y Monterroso.

Los últimos titulares han mantenido residencia en México desde hace cuatro generaciones:  

 Don Ricardo de Romay y Wisbrun Chacon, XLIII Conde de Monterroso, XLVI Señor de Cadro y Monterroso, caso en la Ciudad de México en 1948 con doña Ofelia Hernandez-Chazaro y Lemus de Mier, (de los Duques de Mier y Condes de Heras-Soto, y prima de Raniero III, Príncipe de Monaco por la línea Mier-Polignac), fueron padres de seis hijos, entre ellos don Ricardo de Romay y Hernandez-Chazaro quien sucedió al título en 2018.

 Don Ricardo de Romay y Hernandez-Chazaro (1951), XLIV Conde de Monterroso, XLVII Señor de Cadro y Monterroso, caso con Doña Marcela Basail Heredia de Habsburgo-Lorena (1951), descendiente directa del Emperador Leopoldo II de Austria, Gran Duque de la Toscana, y de Carlos III de España, Rey de Napoles y Sicilia, Duque de Parma, con descendencia: Don Narian de Romay-Basail (1976), Don Jesus de Romano de Romay-Basail (1978), Don Ricardo de Romay-Basail (1979) y Don Diego de Romay-Basail (1988).

Dominio 

El primer asentamiento registrado de la familia Romay se puede encontrar en los archivos del Palacio de Cadro del siglo XIII, la sede familiar original, que también es la más antigua de Marín, Pontevedra , donde ejercieron jurisdicción civil y penal. También gobernaron el Castillo-Fortaleza del Monte, cerca de Padrón; el Palacio de El Rosal en Morrazo, así como los señoríos de Adán, Seixo, Marín de Arriba y otros dominios en esa región, donde archivos oficiales «hacen ascender la casa de Romay hasta los umbrales de la Reconquista», en otras palabras, el año 711.

En Nueva España, la familia acumuló un dominio considerable como resultado de su influencia política en las colonias, con miembros como el primer duque de Atrisco que ostentaba el rango más alto de Virrey de Nueva España. El actual y 47 ° titular, Don Ricardo de Romay, heredó en 2018 una de las propiedades más grandes de México, concentrada principalmente en la península de Yucatán, que proviene de su antepasado el primer duque.

Armas 

El primer registro de las armas se encuentra en la Casa-Fortaleza de los Romay en el lugar de Tras do Rio, en Frieiro, San Julián de Romay, Concello de Portas. En cuanto a la armería se refiere, se consideran las primitivas: «en campo de plata un león rampante, de gules, debajo de cuyas garras aparecen dos hojas de higuera, de sable. De Gules una M de plata, coronada de oro.

Se interpreta que la M coronada y el leon rampante de gules aluden al linaje real del Rey Alfonso I, El Católico.

Véase también 

 Ducados de España
 Marquesados de España
 Condados de España
 Vizcondados de España
 Baronías de España
 Títulos reales y nobiliarios de España
 Elenco de Grandes de España

Referencias

Enlaces externos 
 Registro de los Grandes de España:.
 Dinastía de Cantabia (1a Línea)
 Romay en Betanzos

Romay
Grandeza de España
Señoríos de España